

Personnalité 
 Laurent Gerra, humoriste et imitateur français

Toponyme 
 Gerra (Gambarogno), localité de Gambarogno et ancienne commune suisse du canton du Tessin
 Gerra (Verzasca), localité de Cugnasco-Gerra et ancienne commune suisse de canton du Tessin

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme